На другому етапі чемпіонату світу 1982 дванадцять команд були поділені на чотири групи. У групі «D» виступали збірні  Північної Ірландії, Австрії і Франції. Усі ігри приймав мадридський стадіон Вісенте Кальдерон. 

Перемогу у групі і вихід до стадії плей-оф здобули французькі футболісти.

Учасники
До Групи D другого групового етапу потрапляв переможець Групи 5 першого групового етапу та команди, що посіли другі місця у Групах 2 і 4.

Турнірне становище

Матчі

Австрія — Франція

Австрія — Північна Ірландія

Франція — Північна Ірландія

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група D